El término La Encantada puede hacer referencia a:

 La Leyenda de la Encantada.
 La Encantada, corregimiento de la provincia de Colón, Panamá.
 La Encantada de Villa, urbanización en el distrito de Santiago de Surco, Lima.
 Cerro de La Encantada, montaña más alta de la península de Baja California y se ubica en el extremo suroeste del municipio de Mexicali.
 Cerro de La Encantada, yacimiento arqueológico prehistórico de la Edad del Bronce, situado en el municipio castellano de Granátula de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.